Emilse Raponi (1957) – ex tennista argentina
 Ignazio Maria Raponi (1748-1796) – archeologo italiano
 Juan Pablo Raponi (1982) – calciatore argentino
 Nicola Raponi (1931-2007) – storico e accademico italiano